O Informe Econômico foi o primeiro programa da TV brasileira dedicado ao mercado de capitais. Ele foi criado pelo jornalista e economista Nelson Priori (Belém, 2 de dezembro de 1942 - Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2020).

Em seu primeiro ano, 1974, o programa foi apresentado em conjunto com Nei Murce e veiculado pela extinta TV Rio. Em 1975, o programa utilizou o nome Bolsa de Valores. Em 1976, Nelson Priori migrou para a TV Tupi e o programa passou a adotar o nome Informe Financeiro. Com a extinção da TV Tupi em julho de 1980, o programa parou de ser veiculado.

A partir desse momento, Nelson Priori passou a se dedicar ao Jornal de Ipanema. Em 1984, ele retornou à TV, agora pela Record, onde produziu e apresentou o programa com seu nome original, Informe Econômico, até 1986.

Em 1987, Nelson Priori migrou para a extinta TV Corcovado, onde ficou até 1991. O programa permaneceu com o nome Informe Econômico até o seu último ano, quando passou a se chamar Agenda do Investidor.

Nos anos de 1988 e 1989, Nelson Priori criou e produziu o Arte é Investimento, programa veiculado antes do Informe Econômico. O Arte é Investimento abordava o mercado de artes e colecionismo. Seu acervo foi digitalizado pelo filho de Nelson Priori, Jorge Priori, e disponibilizado através do canal Arte é Investimento do Youtube.

O Informe Econômico sempre foi veiculado à noite com horários variados. A única exceção foi o ano de 1991, quando o programa foi veiculado de manhã cedo.

De uma produção estimada de mais de 3.300 edições, apenas 3 sobreviveram. Elas foram disponibilizadas no Youtube, sendo que uma das edições está incompleta. Existe a possibilidade de que outras edições, veiculadas através da TV Tupi, tenham sobrevivido e estejam no acervo do Arquivo Nacional.
Informe Economico
Informe Economico
Informe Economico
Programas da TV Record
Programas dedicados ao Mercado de Capitais
Programa Informe Financeiro
Programa Informe Econômico
Programa Bolsa de Valores
Programa Arte é Investimento